Csehország
 Zdětín, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Zdětín, település a Prostějovi járásban